Legio XI è la denominazione di diverse legioni dell'esercito romano:

Legio XI (Cesare)
Legio XI (Marco Antonio)
Legio XI Claudia

Pagine correlate
Elenco di legioni romane